PhG steht als Abkürzung für:
 persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft, siehe Komplementär (Gesellschaftsrecht)
 Phänomenologie des Geistes, philosophisches Werk Hegels 
Siehe auch:
 PhG-DDR

PHG